Кипарисовая сосна — вид хвойного дерева Каллитрис семейства Кипарисовые. Произрастает в Австралии.

Литература 
 Farjon, A. (2005). Monograph of Cupressaceae and Sciadopitys, pp. 507—513. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-068-4.

Каллитрис
Флора Австралии